Antonio Baldacci ist der Name folgender Personen:

* Antonio Baldacci (Botaniker) (1867–1950), italienischer Botaniker und Geograph
 Antonio Baldacci (Ruderer) (* 1951), italienischer Ruderer